Сен-Бо () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний захід від Орлеана, 27 км на південний схід від Тура.

Історія 

1-1-2018 Сен-Бо і Токсіньї було об'єднано в новий муніципалітет Токсіньї-Сен-Бо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 191,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Бо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ендр і Луара